Tereschtschuk ist der Name von:

 Tetjana Tereschtschuk-Antipowa (* 1969), ukrainische Hürdenläuferin
 Wiktorija Tereschtschuk (* 1982), ukrainische Moderne Fünfkämpferin
 Peter Tereszczuk (Petro Tereschtschuk; 1875–1963), österreichischer Bildhauer ukrainischer Abstammung